

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de la  d'infanterie
  de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve
  mixte de Landwehr de la  de Landwehr

Allemagne fédérale

Australie

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

États-Unis 
  d'infanterie de  d'infanterie

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie coloniale de la  division d'infanterie coloniale

Grèce

Pologne

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Russie

Union soviétique